Примера Дивисьон Чили 1987 () — 55-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1987
Чили
Спорт в Чили в 1987 году